Die Hofmann GmbH Maschinenfabrik und Vertrieb (Kurz- und Eigenschreibweise: HOFMANN GmbH) ist ein deutsches Unternehmen der Fahrbahnmarkiertechnik mit Sitz in Rellingen. Das Familienunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Fahrbahnmarkierungsmaschinen aller Größenordnungen. Überdies bietet es Komplementärprodukte wie Trocknungs- und Demarkierungsmaschinen sowie Schmelzanlagen an.

Geschichte 
Walter Hofmann (1907–1999), der mit dem Bau und der Konstruktion von Landmaschinen begann, gründete das Unternehmen 1952 in Hamburg. 1962 verlegte er den Sitz nach Egenbüttel (heute Rellingen). Drei Jahre später zog die Produktion ebenfalls in den Vorort Hamburgs um.

1955 brachte das Unternehmen seine erste Spezialmaschine auf den Markt, den Rollscheibenmarkeur. Seither hat es die unterschiedlichsten Maschinen, Komponenten und Systeme entwickelt, die sich in ihren Abmessungen, Antrieben, Applikationssystemen, Umgebungskompatibilitäten, Funktionen und technischen Leistungsdaten unterscheiden. In diesem Kontext meldete das Unternehmen eine Reihe von Patenten für die Mal- und Spritztechnik an. Ferner erweiterte es immer wieder das Betriebsgelände.

1982 wurde aus dem Einzelunternehmen die Walter Hofmann GmbH. 1992 schied der Gründer als Geschäftsführer des Unternehmens aus, sein Sohn Frank Hofmann übernahm die Leitung. 

1990 erwarb das Rellinger Unternehmen die von Quickborn aus agierende und ebenfalls in der Straßen-Markiertechnik tätige S+S Gesellschaft für Sicherheit auf Straßen m. b. H. Herstellung und Vertrieb von Straßenmarkiermaschinen. Zwölf Jahre später verschmolzen beide Unternehmen vollständig, seither (2002) firmiert das Unternehmen als Hofmann GmbH. Anfang 2008 trat Jan Philipp Hofmann, der Enkel des Firmengründers, in die Geschäftsführung ein. 

Das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts war durch deutliches Wachstum gekennzeichnet. So stieg die Zahl der Mitarbeiter von 67 (Ende 2000) auf 100 (Mitte 2011). Im März 2009 führten die VDI nachrichten das Unternehmen in der Liste der wachstumsstärksten mittelständischen Industrieunternehmen.

2012 entwickelte das Unternehmen den ersten Linienbreiten-Konstanthalter. Er hält die Varianz der Linienbreite beim wegabhängigen Airless-Spritzen automatisch in engen Grenzen.

In dritter Generation übernahm Jan Philipp Hofmann 2020 die Hofmann GmbH.

Gegenwart 
Produkte des Unternehmens sind weltweit verbreitet, 2011 beispielsweise in 132 Ländern. Das Unternehmen unterstützt seinen globalen Absatz und Service durch ein Netz von mehr als 60 Partnern und erweiterten Partnern. Der Exportanteil am Umsatz liegt bei circa 90 Prozent.

Verwendet werden die Geräte vorwiegend für Markierungen öffentlicher Straßen sowie auf Flughäfen (Vorfeld und Landebahnen). Auch auf dem Gelände von Betrieben und auf dem Areal von Stadien kommen sie gelegentlich zum Einsatz. In seinem Spezialmarkt mit rund einem Dutzend Wettbewerbern gilt der Rellinger Anbieter als Marktführer.

Das Portfolio des Unternehmens umfasst Fahrbahnmarkierungsmaschinen von handgeführten Geräten über Aufsitzer im Mini-Trecker-Format bis hin zu Lastkraftwagen mit Spezialaufbauten. Auch Spezialzubehör und -ausrüstungen werden angeboten wie Trocknungsmaschinen, Demarkierungsmaschinen, Anhänger oder Strichteilungselektronik, ferner Kocher für das aufzubringende Material. Form, Material, Breite und Muster der Applikationen sind dabei vielfältig.

Die Hofmann GmbH veranstaltet auf ihrem Rellinger Betriebsgelände seit 2001 regelmäßig Technologietage. Dieses Event gilt als Haus- und Fachmesse für ein Publikum, das sich aus Vertretern von Herstellern, Lieferanten, Verbänden, Behördenvertretern, Kunden und Wissenschaftlern zusammensetzt.

Weblinks 

 Website des Unternehmens

Einzelnachweise 

Produzierendes Unternehmen (Kreis Pinneberg)
Nutzfahrzeughersteller
Rellingen
Gegründet 1952